Blumensaat ist der Familienname folgender Personen:

 August Blumensaat (1911–1989), deutscher Langstreckenläufer
 Georg Blumensaat (1901–1945), deutscher Musiker und Funktionär der Hitlerjugend